Camaret kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Camaret-sur-Mer, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Camaret-sur-Aigues, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,